Oak puede referirse a:

 Oak (Nebraska)
 Gary Oak
 Profesor Oak